Andreas Feichtinger (* 23. November 1983) ist ein österreichischer Fußballschiedsrichter. Er gehört dem Schiedsrichterkollegium des oberösterreichischen Fußballverbandes, Gruppe Salzkammergut an.

Laufbahn als Fußballschiedsrichter 

Feichtinger legte 1999 die Prüfung zum Fußballschiedsrichter ab. Nachdem er anfänglich nur Nachwuchsspiele leiten durfte, stellte er nach Erreichen des 18. Lebensjahres bei Kampfmannschaften sein Talent unter Beweis, denn in den folgenden Jahren gelang ihm ein rasanter Aufstieg. Bereits im Sommer 2006 wurde er in den Kader der Schiedsrichter für die Regionalliga Mitte aufgenommen. Am 25. August 2006 durfte er sein Debüt im Spiel SK Sturm Graz II gegen FC Kärnten II (0:0) geben. In der ersten Saison in der dritthöchsten Leistungsstufe kam er auf insgesamt sechs Einsätze.

Mit Beginn der Saison 2008/09 wurde er in den Kader der Schiedsrichterassistenten für die Bundesliga aufgenommen. Seinen ersten Einsatz in der Ersten Liga hatte er am 11. Juli 2008 an der Seite von Thomas Prammer im Spiel FC Lustenau 07 gegen FC Gratkorn (1:1). In der Bundesliga gab er sein Debüt am 21. März 2009 an der Seite von Oliver Drachta im Spiel SK Sturm Graz gegen SV Mattersburg (1:0).

Eine besondere Auszeichnung war ein Schiedsrichtereinsatz in der Bayernliga am 23. Mai 2009 im Spiel TSV Buchbach gegen FC Ismaning (2:2).

Am 15. August 2009 durfte Feichtinger mit der Begegnung SV Gaflenz gegen FC Gratkorn (1:4) sein erstes Spiel im ÖFB-Cup leiten.

Im Sommer 2009 wurde Feichtinger auch in den Talentekader für die Bundesliga aufgenommen. Deshalb erhielt er am 3. April 2010 ein Probespiel in der Regionalliga Ost SV Gaflenz gegen SV Mattersburg II (0:4). Am 1. Oktober 2010 erhielt er mit der Begegnung SV Horn gegen SC Ritzing (5:0) ein weiteres Probespiel in der Ostliga. Nachdem er auch dieses zur Zufriedenheit des Beobachters leitete, wurde er im Frühjahr mit den ersten zwei Spielen in der Ersten Liga betraut. Am 8. April 2011 gab er sein Debüt in der zweithöchsten Liga im Spiel FC Lustenau gegen SKN St. Pölten (3:1). Am 6. Mai 2011 leitete er die Begegnung SV Grödig gegen den Wolfsberger AC (2:1) mit Erfolg, worauf Feichtinger mit Beginn der Saison 2011/12 in den Kader der Bundesligaschiedsrichter aufgenommen wurde.

Bereits 2010 kam Feichtinger zu seinen ersten beiden internationalen Einsätzen als Schiedsrichterassistent. Am 29. Mai 2010 kam er an der Seite von Oliver Drachta im Freundschaftsspiel Neuseeland gegen Serbien (1:0), das im Rahmen der Vorbereitung zur Fußball-Weltmeisterschaft 2010 im Wörtherseestadion in Klagenfurt ausgetragen wurde, zum Einsatz. Am 15. Juli 2010 lief er abermals an der Seite von Oliver Drachta in der Europa-League-Qualifikation beim Spiel Portadown FC gegen FK Qarabağ Ağdam (1:2) auf.

Am 22. Februar 2014 kam Feichtinger völlig unerwartet zu seinem Debüt in der Bundesliga. Feichtinger war beim Spiel SC Wiener Neustadt gegen FC Wacker Innsbruck als Vierter Offizieller eingeteilt und musste in der Halbzeitpause Schiedsrichter Manuel Schüttengruber, der sich verletzt hatte und nicht mehr weitermachen konnte, als Spielleiter ablösen.

Da Feichtinger nicht die Qualifikation für die Bundesliga schaffte, musste er aufgrund interner Qualifikationsbestimmungen mit 15. Mai 2015 seine Karriere in der Ersten Liga beenden. Seitdem setzt er seine Laufbahn in der Regionalliga Mitte (3. Leistungsstufe) fort.

Spielleitungen in der österreichischen Bundesliga 

Stand: 22. Februar 2014

Spielleitungen in der österreichischen Ersten Liga 

Stand: 21. November 2017

Spielleitungen in ÖFB-Cup 

Stand: 21. November 2017

Weblinks 

 Österreichische Bundesliga: Schiedsrichterdaten Andreas Feichtinger (abgerufen am 6. Juni 2013)
 Österreichischer Fußballbund auf schiri.at: Porträt Andreas Feichtinger (abgerufen am 6. Juni 2013)
 Transfermarkt.at: Profil Andreas Feichtinger (abgerufen am 6. Juni 2013)
 Weltfußball.at: Profil Andreas Feichtinger (abgerufen am 6. Juni 2013)

Einzelnachweise 

Fußballschiedsrichter (Österreich)
Person (Sport, Oberösterreich)
Österreicher
Geboren 1983
Mann